Правительства Первой французской республики — перечисляют правительства революционной Франции периода Первой республики:

Национальный конвент 
 Национальный конвент с 21 сентября 1792 года по 26 октября 1795 года.

Комитет общественного спасения 
 Комитет общественного спасения:
 Монтаньярский конвент с 6 апреля 1793 по 27 июля 1794;
 Термидорский конвент с 26 октября 1795 по 2 ноября 1795.

Исполнительная директория 
Директория со 2 ноября 1795 года по 9 ноября 1799 года:
 Жан-Франсуа Ребелль, президент Директории со 2 ноября 1795 по 31 января 1796;
 Этьенн-Франсуа Лё Турнёр, президент Директории с 31 января 1796 по 30 апреля 1796;
 Лазар Карно, президент Директории с 30 апреля 1796 по 29 июля 1796;
 Луи-Мари де Ларевельер-Лепо, президент Директории с 29 июля 1796 по 1 ноября 1796;
 Поль Баррас, президент Директории с 1 ноября 1796 по 30 января 1797;
 Жан-Франсуа Ребелль, президент Директории с 30 января 1797 по 30 апреля 1797;
 Этьенн-Франсуа Лё Турнёр, президент Директории с 30 апреля 1797 по 26 мая 1797;
 Лазар Карно, президент Директории с 26 мая 1797 по 24 августа 1797;
 Луи-Мари де Ларевельер-Лепо, президент Директории с 24 августа 1797 по 27 ноября 1797;
 Поль Баррас, президент Директории с 27 ноября 1797 по 25 февраля 1798;
 Филипп Антуан Мерлен де Дуэ, президент Директории с 25 февраля 1798 по 26 мая 1798;
 Жан-Франсуа Ребелль, президент Директории с 26 мая 1797 по 24 августа 1798;
 Жан-Батист Трельяр, президент Директории с 24 августа 1797 по 27 ноября 1798;
 Луи-Мари де Ларевельер-Лепо, президент Директории с 27 ноября 1798 по 25 февраля 1799;
 Поль Баррас, президент Директории с 25 февраля 1799 по 26 мая 1799;
 Филипп Антуан Мерлен де Дуэ, президент Директории с 26 мая 1799 по 18 июня 1799;
 Эммануэль-Жозеф Сийес, президент Директории с 18 июня 1799 по 23 сентября 1799;
 Луи Гойе, президент Директории с 23 сентября 1799 по 10 ноября 1799.

Французский консулат 

 Временное консульство с 9 ноября по 24 декабря 1799 года;
 Десятилетнее консульство с 25 декабря 1799 по 2 августа 1802;
 Пожизненное консульство Наполеона Бонапарта со 2 августа 1802 по 18 мая 1804.

См. также 
 Список французских правительств

Правительства Первой французской республики